

Колберн — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Колберн — місто в окрузі Чиппева, штат Вісконсин
 Колберн — переписна місцевість, штат Індіана